Литовцы в Литве — литовское население Литвы. Литовцы являются наиболее многочисленным народом в Литве. По данным переписи населения, в 2011 году их было 2 561 314 человек, или 84,15 % населения.

Численность и доля

Переписи населения 
Численность и доля литовцев по данным переписи населения за эти годы:

Численность литовцев по данным переписи населения за эти годы, по уездам:

Доля литовцев по данным переписи населения за эти годы, по уездам (в %):

См. также 
 Население Литвы

Примечания 

Литва
Народы Литвы